Agnisara é um termo sânscrito que significa purificação.

Agnisara é um exercício de Hatha yoga (Asana) que consiste essencialmente em retrações alternas, fortes e nas saliências da parede abdominal, executadas ao longo de um período de 20 a 30 segundos na apneia.  No curso da série de movimentos do eixo de Agnisara, a onda de EEG do "wicket" um teste padrão tornou-se sobre as áreas de parágrafos-Rolandic do córtex cerebral, em freqüências entre 12-13 hertz, com amplitudes encerando na escala do microV 50 a 100.  Este eixo-movimentação, que ocorreram preferivelmente durante a fase da retração da parede abdominal, foram nomeados o ritmo "Xi" (a letra após o X).  É o mesmo que esse que acompanha regularmente o desempenho em vários outros exercícios de Hatha yoga.  Os eixos Xi foram gravados em conectores ligados nas áreas do ouvido, localizaram bilateramente no meio caminho entre posições do elétrodo de F-c, de PC, e de P-o do sistema 10-20.  Este teste padrão de EEG seria considerado como a expressão da excitação central, produzido pela estimulação de longa duração e repetido do exercício de conectores viscerais, e somaticos.  Assim, esta ativação afeta principalmente estruturas corticais com respresentação somato-visceral. 

Como esta prática influencia o nosso sistema digestivo através do suco gástrico, o asana pode ser praticado em Uddiyana ou em Padmasana our mesmo em qualquer outra posição sentada.

Prática
Fique em pé.
Afaste os pés com uma distância de dois palmos e coloque as mãos sobre os joelhos.
Exale lentamente e retenha a respiração em Uddiyana, soltando o ar para fora, o estômago, se comprimira quando a exalação se completar.
Sem inspirar tente subir e descer o músculo do abdomen, mantendo parado por 2 segundos, e repita a operação 4 ou 6 vezes.

Agora inspire. Desta forma terminou uma sequência de Agnisara. Pratique mais quatro ou cinco vezes.

Recomendações
Praticar com o estômago vazio, isto quer dizer só pratique após quatro horas da ultima refeição.

Ligações externas
português

Ver também
 Vahnisara dhauti
 Antar dhati

Hinduísmo
Palavras, frases e expressões em sânscrito